

Модена — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Модена — провінція в Італії, у регіоні Емілія-Романья.
 «Модена» — професійний італійський футбольний клуб з однойменного міста.
 Густаво Модена — італійський громадський та політичний діяч, актор за фахом.

Модена — місто, штат Пенсільванія
 Модена — місто, штат Вісконсин